Valdés (Astúries), concejo de la Comunitat Autònoma d'Astúries 
 Valdès seguidor dels valdesos, secta cristiana fundada per Pere Valdès 
 Península Valdés, accident costaner sobre el Mar Argentí, província del Chubut, Argentina
 Teatro Palacio Valdés, teatre a Avilés (Astúries) obra de l'arquitecte Manuel del Busto
 Biografies:
 Valdès de Lió (Lió?, ~1130 - Vall de Luberon, ~1217), mercader lionès, reformador religiós i iniciador dels valdesos
 Bebo Valdés (Quivicán, Cuba, 1918 - Estocolm, 2013), pianista, compositor, arranjador i la director d'orquestra
 Elpidio Valdés, personatge de ficció cubà, protagonista de dibuixos animats i historietes
 Francisco Valdés, diversos personatges
 Jerónimo Valdés de Noriega (Villarín, 1784 - Oviedo, 1855), militar asturià
 José Ángel Valdés Díaz (Gijón, 1989) futbolista asturià que ocupa la posició de defensa 
 Juan de Valdés (Conca, 1509 -Nàpols, 1541), humanista, erasmista i escriptor espanyol 
 Juan de Valdés Leal (Sevilla, 1622 - 1690)) pintor i gravador barroc.
 Hernán Valdés, escriptor xilè
 Hernando de Valdés (Burgos,  - Toledo, 1415), frare mercedari castellà venerat com a beat a l'Orde de la Mercè
 Manuel Valdés Blasco o Manolo Valdés (València, 1942), pintor i escultor valencià resident a Nova York 
 Miquel Valdés, diversos personatges
 Patato Valdés (La Havana, 1926 - Cleveland, Ohio, 2007), percussionista cubà
 Víctor Valdés i Arribas (L'Hospitalet de Llobregat, 1982), porter de futbol català